Die Saison 1980/81 war die 34. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der Zürcher SC durchsetzte und den Aufstieg erreichte. Der Genève-Servette HC und die Young-Sprinters Neuchâtel stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in der Hauptrunde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren beide Letztplatzierte direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1980
Eishockeysaison 1980/81